Ориньї́-ле-Бюте́н, Оріньї-ле-Бютен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 150 км на захід від Парижа, 110 км на південний схід від Кана, 29 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2017 року Ориньї-ле-Бютен, Еперре, Ле-Ге-де-ла-Шен, Ла-Перр'єр, Сент-Уан-де-ла-Кур i Сериньї було об'єднано в новий муніципалітет Бельфорет-ан-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ориньї-ле-Бютен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ориньї-ле-Бютен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн